Hegyi Béla (1858–1922) zeneszerző, zenetanár  
 Hegyi Béla (1937–) író, újságíró, szerkesztő, orvos, rendező, forgatókönyvíró